

Patronyme 

 Jean-Claude Taofifénua (1961-), joueur français de rugby à XV, frère de Willy et Jean-Jacques.
 Willy Taofifénua (1963-), joueur français de rugby à XV, frère de Jean-Claude et Jean-Jacques.
 Jean-Jacques Taofifénua (1971-), joueur français de rugby à XV, frère de Jean-Claude et Willy.
 Jérôme Filitoga-Taofifénua (1980-), joueur français de rugby à XV, neveu de Jean-Jacques.
 Romain Taofifénua (1990-), joueur international français de rugby à XV, fils de Willy.
 Sébastien Taofifénua (1992-), joueur international français de rugby à XV, fils de Willy.
 Filimo Taofifénua (1993-), joueur français de rugby à XV, fils de Jean-Claude.
 Donovan Taofifénua (1999-), joueur français de rugby à XV, fils de Jean-Jacques.
 Killian Taofifénua (2000-), joueur français de rugby à XV, fils de Willy.